Суперлига 2004/2005 () — 47-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 6 августа 2004 года и закончился 28 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2004/2005
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2004 году
Спорт в Турции в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005